NGC 5041 (другие обозначения — UGC 8319, MCG 5-31-162, ZWG 160.168, KUG 1312+309, IRAS13122+3058, PGC 46046) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5041
Волосы Вероники (созвездие)